Eva Schulze steht für:

 umgangssprachliche Abkürzung für das Evangelische Schulzentrum Leipzig
 Eva Schulze-Knabe (1907–1976), Malerin und Grafikerin sowie eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus